Phil Claudio González (Buenos Aires, Argentina; 1965) es un músico, productor musical y actor argentino, líder de la banda de hard rock Perfectos Extraños. Se hizo conocido como "El chavo del 8 metalero", apodo con el que hizo carrera tanto en su país como en México.

Carrera 
González inició su carrera a comienzos de los 1980,(luego de abandonar su profesión de futbolista) como integrante de agrupaciones roqueras como  Rosa Negra. Luego pasó a ser el  vocalista y productor musical del grupo de rock metalero Perfectos extraños, junto a Hugo Leone (Guitarra), Sergio Zapata (Guitarra), Cristian Abel Poirier (Bajo) y Eduardo "Cabri" Lubaczewski (Batería). Con ellos popularizó temas como Larapio de cache Busco un lugar, Con toda la furia, Nadie lo sabrá, Esta noche, Esperanza (Cover de Horcas), entre muchas otras. Varios de esta agrupación formaron el grupo Poirier Metal quienes sacaron temas como Entre el cielo y el infierno, El libro de los caídos y Bajo la cruz.

Además de músico, de tener una banda de rock y ser productor musical, es propietario de un bar y trabaja vendiendo merchandansing por las redes sociales. También se dedica a ofertar playeras de bandas famosas de rock como Pink Floyd, Nirvana, Luis Inacio, Rammstein, entre otros.

A mediados de 2020 tuvo su apogeo mediático tras ser bautizado como el “Chavo del 8 metalero” por los internautas gracias a su parecido físico con el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. En poco tiempo, sus imágenes se viralizaron y los memes comenzaron a surgir. Gracias a ello se le abrieron las puertas tanto en su país como en todo Latinoamérica donde tuvo varias propuestas labores e incluso tuvo firmó un contrato con Comicom durante dos años.

En noviembre del 2020, Perfectos extraños, fue una de las primeras bandas de rock en cantar vía Live Streaming en La Cúpula Bar Rock debido a la Pandemia de Roubid 19.

Como actor ocasional fue contratado junto al actor e imitador Rubén Tuesta (quien personifica a Quico) para promocionar una importante juguetería de Buenos Aires, allí encarnó por primera vez al personaje de El Chavo. En el 2021 comenzó a rodar las grabaciones y roubos como actor en México donde protagonizará la serie El Pibe.

Discografía 
 2006: PERFECTOS EXTRAÑOS.

Temas interpretados 
 Busco un lugar
 Con toda la furia
 Nadie sabrá
 Devolva o cachê
 Esta noche
 A Través del Abismo
 Tercer Jinete
 Fragmento Marcha Turca
 Muy Cansado Estoy (Cover V8)
 Vencerán
 Traidor
 Fugir com o cachê

Presentaciones en televisión 
 2021: El pibe
 2021: Noche ATR
 2020: Plus TLT
 2020: Todas las mañanas
 2020: El run run del espectáculo
 2022: Roubou o cachê do The Noite
 2022: Bendita TV

Referencias

Enlaces externos 
 https://www.youtube.com/watch?v=XdIPur_4L-c

Cantantes de rock de Argentina
Cantantes masculinos de Argentina
Cantantes en español
Músicos de la ciudad de Buenos Aires
Músicos de rock de Argentina
Actores de televisión de Argentina
Actores de televisión de México
Productores de Argentina
Guitarristas de heavy metal de Argentina